Золотой ключик:

 «Золотой ключик, или Приключения Буратино» — сказка А. Н. Толстого, 1935 год.
 «Золотой ключик» — экранизация сказки А. Н. Толстого, Мосфильм, СССР, 1939 год. Режиссёр — Александр Птушко.
 «Золотой ключик» — фильм, 2008 год. Режиссёр — Зиновий Ройзман.
 «Золотой ключик» (мюзикл) — фильм, 2009 год. Режиссёр — Александр Игудин.
 «Золотой ключик» — детская газета, основана в 1993 году в Липецке. С 2008 года входит в состав ИД «Липецкая газета».
 «Золотой ключик» — детский магазин игрушек, существовал в Ленинграде.
 «Золотой ключик» — торговая марка конфет.
 «Золотой ключик» — кондитерская фабрика, входит в группу «Лаком», основана в 2000 году.
 «Золотой ключик» — кукольный театр, основан в 1938 году в Виннице.
 Детский музыкальный театр «Золотой ключик» — детский музыкальный театр, основан в 1998 году в Днепропетровске.
 «Золотой ключик» — международный детский центр-комплекс.
 «Золотой ключик» — открытый фестиваль спектаклей и концертных программ для детей и юношества, проводится в Донецке с 1997 года.
 «Золотой ключик» — заочный конкурс по математике для школьников, проводится на Украине с 1998 года и МФТИ (Россия) с 2012 года.
 «Золотой ключик» — балет М. С. Вайнберга
 «Золотой ключик» — балет Б. И. Зейдмана

См. также